Чемпионат Европы по фигурному катанию 2019 — соревнование среди фигуристов европейских стран, которое прошло в Минске с 21 по 27 января 2019 года. Спортсмены выступили в следующих категориях: мужское и женское одиночное катание, парное фигурное катание и танцы на льду.

Место проведения 
Кроме столицы Белоруссии на проведение чемпионата претендовали Загреб (Хорватия), Грац (Австрия), Киев (Украина) и Таллин (Эстония). Решение было принято на заседании совета ISU, которое проходило с 9 по 10 сентября 2016 года в Женеве.

Расписание 
Время местное (UTC+3)

Участники 
В чемпионате участвуют фигуристы из европейских стран — членов Международного союза конькобежцев (помимо России, к европейским странам также относятся Израиль, Турция, Грузия, Армения, Азербайджан), достигшие 15-летнего возраста на момент 1 июля 2018 года.

По итогам чемпионата Европы 2018 года каждая страна имеет право выставить от одного до трех спортсменов в каждой дисциплине. Национальные федерации составляют заявку на основе собственных критериев, но выбранные фигуристы должны достичь минимальной технической оценки элементов на международном соревновании до чемпионата Европы.

Представительство по странам 
Более одного участника (пары) представляют следующие национальные федерации:

Минимальная техническая оценка 
Национальные федерации (ассоциации) выбирали участников на основании собственных критериев, но заявленные участники должны были заработать минимальную техническую оценку, так называемый «технический минимум», на международных соревнованиях, проводимых до чемпионата Европы.

Несостоявшиеся участники 
 27 декабря 2018 года снялась российская спортивная пара Наталья Забияко и Александр Энберт, из-за проблем со здоровьем у партнёра, их заменили Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин.
 28 декабря снялась итальянка Каролина Костнер из-за травмы бедра и стопы.
 После 3 января 2019 года из списков участников исчезли: французская пара Клео Амон и Денис Стрекалин, израильская пара Хейли Эстер Копс и Артем Цоглин, и немецкая пара Аника Гокке и Рубен Бломмаэрт.
 11 января стало известно о снятии с чемпионата бельгийской фигуристки Луны Хендрикс из-за травмы спины.
 24 января из-за стресса снялись с произвольной программы австрийская пара Мириам Циглер и Северин Кифер.

Результаты

Мужчины

Женщины

Спортивные пары

Танцы на льду

Медальный зачёт

Примечания

Ссылки 

 Информация о соревновании на сайте ISU
 Результаты

Январь 2019 года
Фигурное катание в сезоне 2018/2019
2019 год в фигурном катании
Спорт в Белоруссии в 2019 году
Международные соревнования по фигурному катанию в Белоруссии
Чемпионаты Европы по фигурному катанию
Фигурное катание
Фигурное катание
Чемпионаты Европы в Белоруссии